|-
| 217401 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 217402 - || ||  || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 217403 - || ||  || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 217404 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217405 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 217406 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 217407 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217408 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217409 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217410 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 217411 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217412 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217413 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 217414 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217415 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217416 - || ||  || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 217417 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217418 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217419 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217420 - || ||  || Andrushivka || Andrushivka
|-
| 217421 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217422 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217423 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217424 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217425 - || ||  || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 217426 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217427 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217428 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217429 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217430 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217431 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217432 - || ||  || Calvin-Rehoboth || Calvin College
|-
| 217433 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217434 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217435 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217436 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217437 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217438 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217439 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217440 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 217441 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217442 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217443 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217444 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217445 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217446 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217447 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217448 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217449 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217450 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217451 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217452 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217453 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217454 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217455 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217456 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217457 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217458 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217459 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217460 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217461 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 217462 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217463 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217464 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217465 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 217466 - || ||  || Kambah || D. Herald
|-
| 217467 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217468 - || ||  || Apache Point || A. C. Becker
|-
| 217469 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217470 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217471 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 217472 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217473 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217474 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217475 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 217476 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217477 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217478 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217479 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 217480 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217481 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217482 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217483 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217484 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217485 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217486 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217487 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217488 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217489 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217490 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217491 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217492 - || ||  || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 217493 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217494 - || ||  || Hibiscus || S. F. Hoenig
|-
| 217495 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217496 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217497 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217498 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217499 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217500 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|}

 
7